IOC – skrót angielskiej nazwy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (International Olympic Committee)
 IOC – skrót angielskiej nazwy Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego (International Ornithological Committee)
 IOC – skrót angielskiej nazwy Międzynarodowego Kongresu Ornitologicznego (International Ornithological Congress)
 IOC – skrót angielskiej nazwy Międzynarodowej Komisji Oceanograficznej (Intergovernmental Oceanographic Commission)
 IoC – skrót angielskiej nazwy odwrócenia sterowania (inversion of control)